Telo est un nom propre qui peut désigner :

Mythologie 

 Telo (mythologie), divinité de la Gaule celtique

Prénom 

 Telo, orthographe bretonne du prénom masculin Théleau.

Saints bretons 

 Voir

Acronyme 

 TELO, provenant de Tamil Eelam Liberation Organization est le nom d'un parti politique au Sri Lanka.

Patronyme 

 Christopher Telo (1989-), joueur suédois de football ;
 Mario Telò (1950-2023), professeur italien de science politique ;
 Michel Teló (1981-), chanteur brésilien.

Toponyme 

 Telo (woreda), wereda (district) de la région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie.